Nees von Esenbeck är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776–1858) – tysk botaniker och naturfilosof
 Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck (1787–1837) – tysk botaniker och farmakolog

Tyska efternamn